Михаи́л Ясно́в:
 Яснов, Михаил Алексеевич (1906—1991) — советский государственный и партийный деятель.
 Яснов, Михаил Давидович (1946—2020) — русский детский писатель, поэт, переводчик и редактор.